David und Goliath bezeichnet:

 eine Legende aus der Bibel, siehe Goliat
 David und Goliath (Lucas Cranach der Ältere), Gemälde
 einen italienischen Film, siehe David und Goliath (Film)
 David und Goliath (Findling), einen Findling im Osnabrücker Land

David gegen Goliath bezeichnet:
 David gegen Goliath e.V., Verein in München, siehe David Contra Goliath